Stučka kan syfta på:
Pēteris Stučka – en lettisk kommunistledare
Stučka – tidigare namn på en stad  i distriktet Riga i Lettland, se Aizkraukle